Лихачёв, Сергей:
 Лихачёв, Сергей Александрович (1940—2016) — советский азербайджанский теннисист.
 Лихачёв, Сергей Евгеньевич (род. 1957) — советский хоккеист с мячом, российский хоккейный тренер.